Северный флот:
 Северный флот ВМФ СССР — военно-стратегическое объединение ВМФ СССР.
 Северный флот ВМФ России — военно-стратегическое объединение ВМФ Российской Федерации.
 Объединённое стратегическое командование «Северный флот»
 Северный флот ВМС НОАК — один из трёх флотов ВМС Китая.
 «Северный Флот» — российская рок-группа, основанная бывшими участниками группы «Король и Шут»
 «Северный флот» — песня группы «Король и Шут». В песне речь идёт о парусном северном флоте викингов.
 «Надвигается Северный Флот» — песня группы «Северный Флот».